Isca - em inglês, lure

Localidades

Lurë

Lake Lure

Luré

Desambiguação